Tudor Pro Cycling Team U23 er et cykelhold fra Schweiz, der fra 2023 cykler i UCI kontinental-klassen. Holdet blev etableret i 2023, og fungerer som et udviklingshold for .

Holdet

2023

Danske ryttere 
 Frederik Lykke (2023–)

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Tudor Pro Cycling Team U23 på firstcycling.com
 
 

Cykelhold fra Schweiz
Etableret i 2023